Por Boswell pode estar à procura de:
Boswell (Indiana)
Boswell (Oklahoma)
Boswell (Pensilvânia)

Desambiguação